

w Polsce 
 Lady – miejscowość w województwie podlaskim

na Białorusi 
 Lady– dawny majątek ziemski, na którego terenie znajdowało się miasteczko Lady i kilka folwarków. Obecnie na terenie rejonu smolewickiego obwodu mińskiego
 Lady – osiedle w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie Draczkawa 
 Lady – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie Draczkawa 
 Małyja Lady – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie smolewickim, w sielsowiecie Draczkawa
 Hałaunyja Lady – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie berezyńskim, w sielsowiecie Bahuszewiczy
 Borysowe Lady – dawny chutor w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Głębokie
 Lady – agromiasteczko w sielsowiecie Arłowiczy rejonu dubrowieńskiego w obwodzie witebskim

 Ciemne Lady – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Słoboda i Zadworje, w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim
Lady – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Powiacie.
Lady I – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Lady (Lady II) – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
Lady – dawna kolonia w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim.

Inne znaczenia 
 lady – tytuł szlachecki
 Lady – koreańska grupa muzyczna
 Lady – film biograficzny z 2011
 Bitwa pod Ladami – bitwa w czasie wojny polsko-bolszewickiej

Zobacz też:
 Lady Sovereign
 My Fair Lady